De Beker van Melanesië 1990 was het derde toernooi dat werd gehouden voor de landen van Melanesië. Het vond plaats op Vanuatu. Er deden 5 landen mee.

Toernooi

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Vanuatu
Voetbal in 1990
Sportevenement in Vanuatu